Чемпіонат Сумської області з футболу 2015 року виграв «Агробізнес TSK» (Ромни).

Турнірна таблиця 

|}</onlyinclude>

Примітки
 позначкою * відзначений чемпіон
 позначкою ** відзначені команди, які знялися з чемпіонату після 9-го туру

Посилання 
 Підсумки обласних чемпіонатів України 2015. Схід, UA-Футбол
 Чемпіонат Сумської області - 2015. Український футбол
 Чемпионат Сумской области 2015. FootballFacts 
Спорт у Сумській області
2015 в українському спорті
2015 у Сумській області